Яромар — имя славянского происхождения, являющееся полабской формой имени Яромир.

Известные носители:
 Яромар (ок. 1267—1294) — епископ Каммина, принц Рюгенский.
 Яромар I (ок. 1141—1218) — единовластный князь Рюгена.
 Яромар II (ок. 1218—1260) — князь Рюгена.
 Яромар III (до 1249—1285) — соправитель брата, Вислава II, князя Рюгена.

Имена славянского происхождения